Ла Констансија има више значења:

 Ла Констансија (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Констансија (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Констансија (Солосучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Констансија (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Констансија (Ноноава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Констансија (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Констансија (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Констансија (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Констансија (Сантос Рејес Нопала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Констансија (Мазапилтепек де Хуарез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Констансија (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Констансија (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Констансија (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Констансија (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Констансија (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Констансија (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику